Mani Emili Lèpid, pretor el 213 aC
 Mani Emili Lèpid, cònsol el 66 aC
 Mani Emili Lèpid, cònsol el 11